Municipio de Mooney puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mooney (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Mooney (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Polk.